Hřeben má více významů:

 hřeben – nástroj denní potřeby pro úpravu účesu 
 česací hřeben – hřeben určený pro sklizeň některých plodů (borůvky)
 hřeben (geomorfologie) – jeden z konvexních povrchových tvarů georeliéfu
 hřeben vysokého tlaku – jeden z meteorologických útvarů
 hřeben – ozdoba hlavy ptáků z čeledi hrabavých, např. kur domácí
 hřeben (mříž) – těžká okovaná či kovová padací mříž, kterou se uzavíraly brány hradů a měst
 hřeben (architektura) – vrcholová partie střechy
 hřeben (tkalcovství) – zařízení v tkalcovském stroji
 ozubený hřeben – strojní součást

příjmení osob
 Vladimír Hřeben (1902–1967) – český divadelní herec a režisér

název vrchů či hor
 Hřeben (316 m) – vrchol v Děčíně
 Hřeben (430 m) – vrchol severozápadně od Loděnice v severovýchodní části okresu Beroun
 Hřeben (566 m) – vrchol v Brdech, v severozápadní části okresu Příbram
 Hřeben (597 m) – vrchol v Blatenské pahorkatině
 Hřeben (659 m) – vrchol v Rychlebských horách, v severozápadní části okresu Jeseník
 Hřeben (687 m) – vrchol v Krušných horách, západně od Litvínova v okrese Most
 Hřeben (715 m) – vrchol ve Žďárských vrších, v severní části okresu Žďár nad Sázavou
 Hřebeny – lesnatá severovýchodní část pohoří Brdy

Externí odkazy